Бийер () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи, округ Олорон-Сент-Мари
 Бийер () — кантон во Франции, департамент Атлантические Пиренеи, округ По
 Бийер () — коммуна во Франции, департамент Атлантические Пиренеи, округ По
 Бийер () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна